Starstruck est le titre de plusieurs œuvres, notamment :

bande dessinée
 Starstruck, une série de comics dessinée par Michael William Kaluta débutée en 1985 ;

musique
 Starstruck, une chanson de Lady Gaga sortie en 2008 sur l’album The Fame ;

téléfilm
 Starstruck,  un téléfilm sorti en 1981 ;
 Starstruck : Rencontre avec une star, un téléfilm des studios Disney diffusé le   sur Disney Channel ;
 Starstruck (série télévisée, 2021), une série comique de la BBC créée par Rose Matafeo, diffusée à partir de 2021 ;

cinéma
 Starstruck, un film musical australien de Gillian Armstrong sorti en 1982 ;
 Starstruck, un film policier sorti en 1995 ;
 Starstruck, un film de John Enbom sorti en 1998.